Die Ladbrokes.com World Darts Championship 2005 wurden vom 26. Dezember 2004 bis 3. Januar 2005 in Purfleet ausgetragen. Diese Weltmeisterschaft wurde von der PDC zum 12. Mal organisiert und fand wie in den vorherigen Jahren wieder in der Circus Tavern statt.

Der an Nummer 2 gesetzte Engländer, Titelverteidiger und Rekordweltmeister Phil Taylor konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen, als er sich im Finale gegen seinen Landsmann Mark Dudbridge mit 7:4 Sätzen durchsetzen konnte.

Turnierverlauf 
Wie auch im Vorjahr bestand das Teilnehmerfeld aus 40 Spielern. In der ersten Runde traten acht internationale Qualifikanten gegen acht Spieler, die sich über ein Professional Dart Players Association (PDPA) Turnier qualifizierten. Für die zweite Runde waren die Spieler der Weltranglistenpositionen 25 bis 32 gesetzt. Ab der dritten Runde griffen die besten 16 Spieler der Weltrangliste in das Turnier ein.

John Lowe, der seine 28. und letzte Weltmeisterschaft spielte, musste sich in Runde zwei, nach einem Tie-Break dem Kanadier John Verwey geschlagen geben.

Setzliste

Preisgeld 
Bei der Weltmeisterschaft 2005 wurden insgesamt £ 300.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, £ 44.000 mehr als bei der Weltmeisterschaft 2004.

Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Ergebnisse

Teilnehmer pro Land und Runde 

2005
Dartveranstaltung 2004
Dartveranstaltung 2005
Dartwettbewerb in Purfleet